Andrzej Rutowski – ufficiale polacco, vittima nel massacro di Katyn'
 Fryderyk August Rutowski – generale e nobile polacco
 Richard Rutowski – produttore cinematografico, attore e sceneggiatore statunitense